Sodoma může být: 

 biblické město – viz článek Sodoma a Gomora
 Giovanni Antonio Bazzi (1477–1549), italský malíř zvaný Il Sodoma
příjmení osob
 František Sodoma (* 1920) – český a československý politik ČSL z Prahy, poslanec FS za normalizace
 František Viktor Sodoma – český výtvarník a zpěvák, otec Viktora
 Jiří Sodoma (* 1995) – český fotbalista
 Viktor Sodoma (* 1945) – český zpěvák, syn Františka Viktora
přechýlená podoba příjmení
 Daniela Sodomová (* 1982) – česká divadelní producentka a scenáristka

Česká příjmení

Rozcestníky - příjmení